Vermillion (Minnesota)
 Vermillion (Kansas)
 Vermillion (Dakota del Sud)